Ліга I 2007—2008 — 90-й сезон чемпіонату Румунії з футболу. Титул уперше здобув ЧФР (Клуж-Напока).

Команди

Підсумкова таблиця 

Примітки:

 З клубу Стяуа було знято 7 очок.
 З клубу Університатя (Клуж-Напока) було знято 6 очок.
 Клуб Уніря (Урзічень) взяв участь у Кубку УЄФА 2008—2009 як фіналіст Кубку Румунії 2007—2008.

Позначення:

Результати

Бомбардири

Посилання 
 Ліга І на soccerway 
 Ліга І на rsssf  

2007—2008
Румунія
Румунія
2007 у румунському спорті
2008 у румунському спорті